Verbatim (aus dem lateinischen „wörtlich“) steht für:
 Verbatim (Zeitschrift)
 Verbatim (Unternehmen)
 Verbatim, Verlaufsprotokoll

Siehe auch:
 Liste lateinischer Phrasen/V# Verbatim et literatim